Memel – nome tedesco della città di Klaipėda in Lituania
 Memel – nome tedesco del fiume Nemunas (Nëman, Neman, Njemen, Njeman), che scorre in Bielorussia, Lituania e Russia
 Territorio di Memel (Memelland) – la porzione di Prussia Orientale che tra le due guerre mondiali fu occupata dalla Lituania e riannessa nel 1939 dalla Germania
 Medaglia di Memel – medaglia commemorativa del Terzo Reich
 40092 Memel – asteroide della fascia principale